Rhampholeon kerstenii är en ödleart som beskrevs av  Peters 1868. Rhampholeon kerstenii ingår i släktet Rhampholeon och familjen kameleonter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 R. k. kerstenii
 R. k. robecchii

Källor 

Kameleonter
kerstenii